Expulsion steht für:

 Abschiebung (Recht)
 Abstoßungsreaktion in der Medizin
 Expulsion (Band), schwedische Death-Metal-Band
 Schulverweis